Stultz ist der Name von

 Stultz (Missouri), Ort im US-Bundesstaat Missouri
 George Stultz, US-amerikanischer Baseballspieler
 Jeremy S Stultz
 Susan Stultz (20. Jahrhundert), kanadische Politikerin
 Wilmer Stultz (1900–1929), amerikanischer Pilot und Kriegsveteran